Un troll est une géant de la mythologie nordique et une créature surnaturelle du folklore scandinave et germanique.

Un troll est également un usenaute ou internaute qui écrit de manière intentionnelle des messages désobligeants, polémiques, provocants, absurdes, de mauvaise foi, voire insultants, et souvent répétitifs, sur des sites communautaires et de dialogues tels que les forums de discussion. Les trolls se groupent parfois en troll farms.

Toponyme 
 Troll est aussi un gisement de pétrole et de gaz en Mer du Nord.
 La plateforme Troll A est une plate-forme pétrolière qui exploite le gisement de Troll.
 Base antarctique Troll.

Culture 
 Les trolls sont des créatures de l'œuvre de J. R. R. Tolkien, Le Seigneur des anneaux, qui vivent dans la Terre du Milieu.
 Troll est une série de bande dessinée.
 Trolls de Troy est une autre série de bande dessinée.
 Troll, créature imaginaire du monde de Warcraft, créé par Blizzard.
 Troll, personnage dans l'univers imaginaire du Disque-monde.
 Troll - film de John Carl Buechler (1986).
 Troll 2 - film de Claudio Fragasso (1990).
 Les Trolls (), film d'animation de Mike Mitchell et Walt Dohrn (2016).
 , un film norvégien de Roar Uthaug (2022)
 Troll - groupe de black metal norvégien, créé par Nagash (appelé Lex Icon du groupe The Kovenant).

Botanique 
 Le trolle d'Europe (Trollius europaeus) est une plante herbacée vivace de montagne de la famille des Ranunculaceae.

Économie 
 Un troll des brevets, ou patent troll en anglais, est un entrepreneur qui profite des lois sur les biens et pour les licences en vivant aux crochets des entreprises en maintenant un portefeuille de brevets et en les menaçant de poursuites.
  fut un constructeur-assembleur automobile norvégien, spécialisé dans la réalisation de carrosseries en fibre de verre, sur des châssis motorisés d’autres marques européennes, avec quelques modèles produits et vendus entre 1956 et 1961.

Boisson 
 Cuvée des Trolls (bière)

Patronyme 
 Carl Troll (1899-1975), chercheur, botaniste et géographe allemand.